Mszczonów – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów
 Mszczonów – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim
 Mszczonów – gromada
 Mszczonów – stacja kolejowa w Mszczonowie, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Dekanat Mszczonów